Литус () — украинская фамилия. Известные носители:

 Литус, Александр Иванович (род. 1967) — украинский врач-дерматолог.
 Литус, Николай Игнатьевич (1925—2022) — советский и украинский кинорежиссёр и актёр.